Аллика — эстонский топоним:

 Аллика — деревня в волости Куусалу уезда Харьюмаа.
 Аллика — деревня в волости Хийумаа уезда Хийумаа.
 Аллика — деревня в волости Сауэ уезда Харьюмаа.
 Аллика — деревня в волости Винни уезда Ляэне-Вирумаа.
 Аллика — деревня в муниципалитете Хаапсалу.
 Аллика — деревня в волости Ляэнеранна уезда Пярнумаа.
 Аллика — река в Эстонии.
 Аллика — название улицы в нескольких городах Эстонии.